Луи́с Фабиа́но Клеме́нте (; 8 ноября 1980, Кампинас, Сан-Паулу) — бразильский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Начав карьеру в «Понте-Прете», Луис Фабиано стал более известен по выступлению за «Сан-Паулу», в котором он был лучшим нападающим. Следующим этапом в его футбольной карьере был французский «Ренн», в котором он не смог раскрыть свой талант. После неудачного сезона в Португалии Луис Фабиано из «Порту» за 10 млн € перешёл в испанскую «Севилью». За короткое время Фабиано стал настоящим лидером команды и одним из лучших нападающих испанского чемпионата. В сезоне 2007/08 стал лучшим бомбардиром команды. Забил один из мячей в финале Кубка УЕФА 2005/06 с «Мидлсбро» и стал одним из творцов победы в матче. В сезоне 2009/10 в чемпионате Испании забил 15 мячей в 23 матчах (8-й в списке бомбардиров), в Лиге чемпионов забил 2 мяча. 11 марта 2011 года подписал контракт с «Сан-Паулу» сроком на 4 года.

17 февраля 2017 года «Васко да Гама» объявил о подписании контракта с нападающим Луисом.

В сборной 
11 июня 2003 года Луис Фабиано дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Нигерии, отметив свой международный дебют голом, после чего был он заменён. Он также был включён в состав сборной Бразилии на Кубок конфедераций 2003, но не сыграл ни одного матча на турнире.

28 июня 2009 года Луис Фабиано забил два гола в финальном матче Кубка конфедераций 2009 в ворота США, а Бразилия завоевала трофей. Он стал лучшим бомбардиром турнира с пятью голами.

Достижения 
 «Сан-Паулу»
 Победитель Турнира Рио — Сан Паулу: 2001
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2012

 «Порту»
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2004

 «Севилья»
 Обладатель Кубка Испании: 2007, 2010
 Обладатель Суперкубка Испании: 2007
 Обладатель Кубка УЕФА: 2006, 2007
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006

 Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки: 2004
 Обладатель Кубка конфедераций: 2009

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Бразилии: 2002
 Лучший бомбардир Паулисты: 2003
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес: 2004
 Обладатель «Серебряного мяча» (по версии журнала «Пакар»): 2003
 Обладатель приза «Золотая самба»
 Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 2009

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Севилья»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Обладатели «Золотой самбы»